Wijk se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Roelof J. van der Wijk
 Roelof J.van der Wijk